Лоренцо Лотто (італ. Lorenzo Lotto, * бл. 1480 — бл. † 1556) — художник Італії доби Відродження.
 СКА-Лотто (Одеса) — український футбольний клуб з міста Одеси.

Див. також 
 Трент Лотт Честер Трент Лотт-старший (англ. Chester Trent Lott, Sr.; * 9 жовтня 1941, Гренада, Міссісіпі) — американський політик, член Республіканської партії.